W imię Boga (, ) – projekt ukazujący rzeźbę brzemiennej nastolatki rozpoczęty przez Jensa Galschiøta. Projekt zainaugurowany został jako protest przeciwko surowym regułom konserwatywnych Kościołów dotyczącym seksualności.

Brzemienna nastolatka 
Jest to seria rzeźb. Każda z nich ukazuje ukrzyżowaną młodą dziewczynę w ciąży naturalnych rozmiarów.
Rzeźby stanowią cierpki komentarz do fundamentalistycznych zachowań kościołów konserwatywnych, dotyczących antykoncepcji i wychowania seksualnego. Kobiety, w tym nastolatki, biorą na siebie ciężar niosącego fatalne następstwa, zabraniania używania prezerwatyw, które godzą w „moralność chrześcijańską”.

Międzynarodowy Dzień AIDS w Kopenhadze 
1 grudnia 2006 roku, w Międzynarodowy Dzień AIDS, pięciometrowy miedziany krzyż z brzemienną nastolatką został ustawiony przed fasadą Katedry w Kopenhadze. Był to protest przeciwko decyzjom Kościoła dotyczącym używania prezerwatyw, co za tym idzie, zmuszania religijnych ludzi do seksu bez zabezpieczeń. Był to pierwszy raz, kiedy rzeźba została użyta w czasie trwania oficjalnego wydarzenia.

Wydarzenia w Nikaragui 
W marcu 2007 roku rzeźba W Imię Boga stanowiła kamień milowy w kampanii rozpoczętej przez kobiety z Nikaragui. Kampania dotyczyła umieralności kobiet w ciąży. 37 ciężarnych kobiet zmarło w czasie trzech pierwszych miesięcy 2007 roku, ponieważ odmówiono im aborcji jako że urodzenie dziecka mogło zagrozić ich życiu. Zmarłe kobiety osierociły osiemdziesięcioro dzieci.
Kampania wystartowała 17 maja konferencją prasową i blokadą Sądu Najwyższego oraz drogi szybkiego ruchu. „Brzemienna nastolatka” rozpoczęła swoją podróż po kraju 20 maja jako element przyciągający wzrok. By „podkręcić” wydarzenie, kobiety wyprodukowały setki małych kopii rzeźby, które miały zostać rozdane parlamentarzystom, sędziom i władzom.

Światowe Forum Socjalne w Nairobi 
W 2007 roku podczas trwania Światowego Forum Socjalnego Jens Galschiøt przywiózł dwie statuy ukrzyżowanej nastolatki i, by uniknąć wzmożonych debat na temat nagości, stworzył rzeźby z zakrytymi materiałem genitaliami. W czasie Forum miały miejsce wydarzenia:
 Pierwsze warsztaty stanowiły konferencję, gdzie niektórzy artyści z Ugandy, Kenii i innych krajów rozmawiali na temat użytkowania sztuki w teatrze, w malarstwie i rzeźbie, w celu naświetlenia światowych problemów.
 Wystawa „W Imię Boga” jako punkt centralny Forum.
 Wystawienie sztuki w teatrze Forum: we współpracy z IATM International (Anti-Corruption Theatrical Movement) z Ugandy, wystawiono sztukę dotyczącą rzeźby. Trupa teatralna wdawała się w dialogi z publicznością, zadając pytania na temat wtrącania się religii w sposoby postępowania z seksualnością, antykoncepcją i AIDS.
 Duńskie stowarzyszenie ekologiczne Eco-net przedstawiło dwie rzeźby pod tytułem „Balancing Act” w celu światowej promocji owej rzeźbiarskiej manifestacji.

Zobacz też 
 Jens Galschiøt
 Światowe Forum Społeczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 https://web.archive.org/web/20120219034711/http://wsf2007.net/ WSF in Nairobi – official website WSF 2007
 http://www.aidoh.dk/?categoryID=219 – a series of pictures from the Nairobi exhibition
 http://www.aidoh.dk/new-struct/Happenings-and-Projects/2006/In-the-Name-of-God/Cathedral.htm – Pictures of the exhibition in Copenhagen

Ruch pro-choice
Rzeźba